Jus primæ noctis ou Ius primae noctis (littéralement « droit de la première nuit ») est une pseudo locution juridique en latin :
 dans l'imaginaire collectif, elle est synonyme de l'imaginaire " droit de cuissage ";
 Jus primae noctis est le titre d'un film italien de Pasquale Festa Campanile sorti en 1972.